1985 Голяма награда на Сан Марино е 5-о за Голямата награда на Сан Марино и трети кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 5 май 1985 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Репортаж 
Ален Прост финишира на първа позиция, но после след състезанието той е дисквалифициран заради това че болида му е 2 кг по-малко. Така Елио де Анджелис печели това състезание, макар че и той е сред подозряните. Найджъл Менсъл отбеляза че „това не е наистина състезание“. Стефан Йохансон скочи от 15-а до 1-ва позиция преди спукан ауспух да провали шансовете на продължи напред.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино